

Codici 
 LYA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Luoyang (Cina)

Personaggi 
 Lya – personaggio dei fumetti DC Comics, nemica di Wonder Woman
 Lya – personaggio della serie televisiva Stargate SG-1

Altro 
 Lya – variante del nome proprio di persona italiano femminile Lia

Pagine correlate 
 LIA